Marina Quites, natural de Ribeirão Preto/SP, foi eleita Miss Palmas/TO e Miss Tocantins, participando  do Miss Brasil  em 1994, conquistando o segundo lugar e representado o Brasil no concurso Miss Globe na Turquia, arrebatou o prêmio de Miss América Latina. Posteriormente, iniciou uma bem sucedida carreira de modelo, tendo participado em desfiles por todo o Brasil. Com uma personalidade cativante e carismática, Marina hoje residindo em Ribeirão Preto.

Misses do Brasil